Марк А́нтрим Шорт (; ) — американский актёр и продюсер. Брат актрисы Гертруды Шорт и двоюродный брат Бланш Свит.

Биография 
Родился в Цинциннати, штат Огайо в семье актёров Лью и Эстеллы Шорт. В подростковом возрасте начал карьеру на бродвеи, имея успех в фильме . Жена — актриса  наиболее известна по роли земной мамы Джорджа Ривза в телесериале «Приключения Супермена».

Скончался 24 ноября 1972 года в Лос-Анджелесе.

Фильмография 
 1917 — Том Сойер — Джо Харпер
 1917 — Ребекка с фермы Саннибрук — неизвестно
 1936 — Млечный Путь — (нет в титрах)
 1936 — Мистер Дидс переезжает в город — (нет в титрах)

Примечания

Ссылки 
 

Актёры немого кино США
Артисты водевилей
Киноактёры США